Kolaboracja – współpraca z nieprzyjacielem, okupantem; kolaborant – współpracujący z wrogiem, zaborcą.
 Kolaboracja – album muzyczny wydany w 1988 roku przez punkrockowy zespół Dezerter.